Stéphane Martin peut désigner :
 Stéphane Martin (1956-), haut fonctionnaire français ;
 Stéphane Martin (1971-), dirigeant sportif français.

Voir aussi 
 
 Stéphane Martine (1978-), un footballeur professionnel français.